Dmitri Andreïevitch Gromov - en russe :   et en anglais  (né le  à Moscou en URSS) est un joueur  professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Krylia Sovetov, il est choisi par le Severstal Tcherepovets au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009 en première ronde en . Il s'aguérit alors avec Almaz, l'équipe jeune du Severstal dans la MHL.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels 
Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| MHK Krylia Sovetov || Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Almaz || MHL || 45|| 6|| 9|| 15|| 148|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2009-2010 || Severstal Tcherepovets || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Almaz || MHL || 44|| 6|| 13|| 19|| 122|| 5|| 0|| 0|| 0|| 38
|-
| 2010-2011 || Severstal Tcherepovets || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
|2011-2012 || Almaz || MHL || 15|| 2|| 5|| 7|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Kristall Saratov || VHL || 22|| 1|| 1|| 2|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Saryarka Karaganda || Kazakhstan || 12|| 0|| 2|| 2|| 2|| 11|| 1|| 1|| 2|| 35
|-
|2012-2013 || Saryarka Karaganda || VHL || 52|| 0|| 1|| 1|| 77|| 21|| 0|| 5|| 5|| 28
|-
| 2012-2013 || Saryarka Karaganda 2 || Kazakhstan || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Saryarka Karaganda || VHL || 41|| 4|| 7|| 11|| 26|| 14|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
| 2013-2014 || Berkout Karaganda || Kazakhstan || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Saryarka Karaganda || VHL || 41|| 2|| 5|| 7|| 44|| 17|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
|2015-2016 || Saryarka Karaganda || VHL || 19|| 1|| 1|| 2|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Arystan Temirtaw || Kazakhstan || 5|| 0|| 0|| 0|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
|2016-2017 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 28|| 0|| 1|| 1|| 31|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2017-2018 || Dizel Penza || VHL || 50|| 0|| 5|| 5|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Tsen Tou Jilin || VHL || 55|| 1|| 9|| 10|| 43|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2019-2020 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 49|| 5|| 12|| 17|| 33|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8

Références 

Naissance en juillet 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Severstal Tcherepovets
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Kristall Saratov
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk